Strandhuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Strandhuse (Horbelev Sogn) – en bebyggelse i Horbelev Sogn, Guldborgsund Kommune
 Strandhuse (Hylleholt Sogn) – en bebyggelse i Hylleholt Sogn, Faxe Kommune
 Strandhuse (Hårby Sogn) – en bebyggelse i Hårby Sogn, Assens Kommune
 Strandhuse (Juelsminde Sogn) – en bebyggelse i Juelsminde Sogn, Hedensted Kommune
 Strandhuse (Kyndby Sogn) – en bebyggelse i Kyndby Sogn, Frederikssund Kommune
 Strandhuse (Nørre Bjert Sogn) – en bebyggelse i Nørre Bjert Sogn, Kolding Kommune
 Strandhuse (Odsherred Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Egebjerg Sogn og Nørre Asmindrup Sogn – Odsherred Kommune
 Strandhuse (Roholte Sogn) – en bebyggelse i Roholte Sogn, Faxe Kommune
 Strandhuse (Sakskøbing Sogn) – en bebyggelse i Sakskøbing Sogn, Guldborgsund Kommune
 Strandhuse (Sankt Jørgens Sogn) – en bebyggelse i Sankt Jørgens Sogn, Svendborg Kommune
 Strandhuse (Simmerbølle Sogn) – en bebyggelse i Simmerbølle Sogn, Langeland Kommune
 Strandhuse (Snesere Sogn) – en bebyggelse i Snesere Sogn, Næstved Kommune
 Strandhuse (Tranderup Sogn) – en bebyggelse i Tranderup Sogn, Ærø Kommune
 Strandhuse (Ulbølle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ulbølle Sogn, Svendborg Kommune
 Strandhuse (Ønslev Sogn) – en bebyggelse i Ønslev Sogn, Guldborgsund Kommune